pojačalo, naprava koja koristi male iznose energije kako bi upravljala velikim iznosima energije. Pritom se obično misli na elektroničko pojačalo, koje za svoj rad treba istosmjerni izvor napajanja, a služi za pojačanje električnih signala. Omjer izlaznog i ulaznoga signala pojačala njegovo je pojačanje, a ovisnost pojačanja o frekvenciji signala naziva se frekvencijskom karakteristikom pojačala. Pojačanje se ostvaruje zahvaljujući elektronički aktivnim komponentama. To su tranzistori (bipolarni i unipolarni) ili elektronske cijevi.
 fluidičko pojačalo je naprava za pojačanje signala u kojoj za prenošenje ulaznog i izlaznoga pojačanog signala te kao izvor energije služi strujanje fluida (tekućina ili plin). Među najpoznatije tipove takvih pojačala, koja nemaju pomičnih dijelova, ubrajaju se pojačala s otklonom mlaza, sudarna pojačala i turbulentna pojačala. U novije se doba sve češće primjenjuju u upravljačkim i regulacijskim sustavima raketa, zrakoplova, industrijskih strojeva i drugog. 
 mehaničko pojačalo je na primjer servomehanizam u automobilskim sustavima za kočenje.
 pojačalo tlaka pretvara niži tlak zraka u viši tlak ulja (ili zraka). Sukladno omjeru površina klipova, pojačanje obično iznosi od 1:4 do 1:80.

Izvori